Семешкино — название нескольких населённых пунктов:
 Семешкино — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Семешкино — деревня в Темкинском районе Смоленской области.